Der Busbetrieb Olten Gösgen Gäu (BOGG) ist ein regionaler Nahverkehrsbetrieb im Kanton Solothurn in der Schweiz. Er entstand 1998 aus der Fusion der 1924 gegründeten Automobilgesellschaft Gösgeramt und der 1933 gegründeten Stadtomnibus Olten AG. Aktionäre sind der Kanton Solothurn, die Stadt Olten sowie 23 weitere Gemeinden.

Der Busbetrieb Olten Gösgen Gäu betreibt 13 Linien mit einer Gesamtlänge von 96 Kilometern. Damit erschliesst der Betrieb die Bezirke Olten, Gösgen und Gäu sowie die Gemeinden Aarburg und Oftringen im Kanton Aargau. Mit 43 Bussen (23 Gelenk- und 20 Solobusse) und 160 Mitarbeitern werden jährlich 7,0 Millionen Passagiere befördert.

Die Fahrzeuge (Diesel oder Erdgas) sind alles Niederflurbusse von MAN und MERCEDES Citaro. Die Flotte ist seit Mitte 2010 zu 100 % mit Niederflureinstiegen.

Die Tarifstruktur des BOGG ist in den Tarifverbund A-Welle integriert.

Liniennetz

Fahrzeugpark 
Eine kleine Übersicht der Busse, die die BOGG besitzt.

(Noch unvollständig)

Weblinks 

 BOGG-Website

Busunternehmen (Schweiz)
Verkehr (Kanton Solothurn)
Verkehr (Kanton Aargau)
Unternehmen (Olten)